Changes kan syfta på:

Changes (album av Lisa Miskovsky) – tredje studioalbumet av den svenska popsångerskan Lisa Miskovsky från 2006
Changes (album av The Monkees) – The Monkees nionde studioalbum från 1970